Patrick Joseph Kennedy (1858)
 Patrick J. Kennedy (1967)